Дмитрий Андреевич Юдин (31 июля 1995, Нижний Тагил) — российский хоккеист, защитник «Ак Барса», выступающего в КХЛ.

Воспитанник нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник». Двукратный обладатель кубка Гагарина в составе СКА.

Статистика выступлений 
 По состоянию на 26 апреля 2015 года

Достижения

Командные 
КХЛ

Международные

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте МХЛ
 Профиль на сайте ФХР
 Профиль на официальном сайте ХК СКА

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Мамонты Югры»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Барс»
Обладатели Кубка Гагарина